Blandford ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blandford (Georgia), im Effingham County
 Blandford (Massachusetts), im Hampden County
 Blandford (Virginia), im Petersburg (city) County
 Blandford Village (Maryland)

in Kanada:
 Blandford (Ontario)

im Vereinigten Königreich:
 Blandford Forum

Blandford ist der Familienname folgender Personen:
 Hugh Blandford (1917–1981), britischer Schachkomponist
 Mark Harden Blandford (1826–1902), US-amerikanischer Politiker und Richter
 Percy Blandford († 2014), britischer Bootsdesigner und Autor
 Roger Blandford (* 1949), britischer Astronom und Astrophysiker

Sonstiges:
 Blandford Nature Center, Park im Kent County, Michigan
 Blandford (1919–1935), ein irisches Vollblut-Rennpferd und Zuchthengst

im NRHP gelistete Objekte:
 Blandford (Mount Dora), in Mount Dora, Florida, ID-Nr. 07001115
 Blandford Cemetery, in Petersburg, Virginia, ID-Nr. 92001371
 Blandford Church, in Petersburg, Virginia, ID-Nr. 72001513

Siehe auch:
 Blandford-Znajek-Prozess
 Blandford-Payne-Prozess